

Automobile 
 Fiat ou Fiat Automobiles S.p.A., à l'origine FIAT (acronyme de Fabbrica Italiana Automobili Torino, fabrique italienne automobiles Turin, BIT: F) est un constructeur automobile, basé à Turin au Lingotto.
Fiat S.p.A. était le nom de la holding industrielle contrôlant les activités du groupe Fiat (Fiat Group) jusqu'en 2014.
Fiat Chrysler Automobiles était un groupe automobile issue de la fusion de Fiat S.p.A. et de Chrysler jusque début 2021, date de la fusion dans Stellantis.

Théologie 
 En théologie catholique, le fiat désigne l'acceptation volontaire par l'être humain de la volonté de Dieu, en particulier le fiat de Marie lors du mystère de l'incarnation.

Cyclisme 
 Dans le cyclisme sur route :
 l'équipe cycliste Fiat France, créé et dissoute en 1977 ; 
 l'équipe cycliste Fiat, créée en 1978 et dissoute en 1979 ;

Patronymes 
 Caroline Fiat (1977-), aide-soignante et femme politique française.
 Amos Fiat (né en 1956), informaticien israélien.